MHK steht für:
 Minimale Hemm-Konzentration, niedrigste Konzentration einer Substanz, bei der die Vermehrung von Mikroorganismen mit bloßem Auge nicht wahrgenommen werden kann,
 Museumslandschaft Hessen Kassel, eine Einrichtung des Landes Hessen, deren Aufgabe die Verwaltung von Gebäuden und Sammlungen des Landes in Kassel ist.
 MHK Group, ein Unternehmen in Dreieich bei Frankfurt am Main.

MHK